2. Deild () ist die Bezeichnung für verschiedene Ligen auf den Färöern sowie in Island. In der Regel ist hierbei die zweithöchste Spielklasse gemeint. Folgende Ligen tragen beziehungsweise trugen diese Bezeichnung:

 Von 1976 bis 2004 die zweithöchste färöische Fußballliga der Männer, siehe Färöische 1. Deild (Männerfußball)
 Von 1986 bis 2019 die zweithöchste färöische Fußballliga der Frauen, siehe Färöische 1. Deild (Frauenfußball)
 Von 1955 bis 1996 die zweithöchste isländische Fußballliga der Männer, siehe 1. deild karla